Barbapapà è una serie francese di libri per bambini, che ha ispirato fumetti, film e serie televisive. Può inoltre riferirsi a:

Musica
Barbapapà – album di Roberto Vecchioni e Le Mele Verdi del 1975
Barbapapà – album di Orietta Berti e Claudio Lippi del 1979